Soziale Angelegenheiten steht für:

 Soziale Angelegenheiten (Arbeitsrecht), innerbetriebliche Fragen zu Arbeitsbedingungen 

Siehe auch:
 Sozialpolitik
 Sozialministerium